Алексей Волконский:
 Волконский, Алексей Никитич (1720-е—1781) — генерал-майор русской императорской армии из рода Волконских, крупный землевладелец.
 Волконский, Алексей Викторович (1911—1985) — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962).
 Волконский, Алексей Викторович (род. 1978) — российский гребец-каноист, чемпион Европы и мира.
 Волконский, Алексей Иванович (ум. 1781) — русский военачальник, генерал-майор.